Wyniki Grand Prix Włoch, piętnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2004.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|9
| Jenson Button
|11-34
|align="center"|24
|-
|align="center"|2
| Rubens Barrichello
|1-4, 37-53
|align="center"|21
|-
|align="center"|8
| Fernando Alonso
|5-10
|align="center"|6
|-
|align="center"|1
| Michael Schumacher
|35-36
|align="center"|2
|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Wlochy
2004
2004 we Włoszech